Günz (rivier), de rechter zijrivier van de Donau in Beieren, Duitsland
Günz (Westerheim), een plaats in de Duitse gemeente Westerheim, deelstaat Beieren